

Населені пункти та їхні частини

 Кшемень — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Кшемень — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Кшемень — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Кшемень — частина села Ґротники в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Примітки